Quintus Mucius Scævola désigne plusieurs personnalités politiques romaines :

 Quintus Mucius Scævola, consul en 220 av. J.-C. ;
 Quintus Mucius Scævola, fils du précédent, consul en 174 av. J.-C. ;
 Quintus Mucius Scævola, fils du précédent, consul en 117 av. J.-C. ;
 Quintus Mucius Scævola, consul en 95 av. J.-C.
 Quintus Mucius Scævola, poète conservé par la Couronne de Philippe de Thessalonique incluse dans l’Anthologie grecque (IX, 217) ; membre de l'entourage de Q. Cicéron, actif en 59 av. J.-C.